Michael Blake (1775–1860) – irlandzki biskup katolicki
 Michael Blake (1945–2015) – amerykański pisarz, autor powieści Tańczący z wilkami i scenariusza jej filmowej adaptacji
 Michael Blake (ur. 1951) – południowoafrykański kompozytor